Bitter (smaak), een smaak
 Bittertje, een alcoholische drank
 Bitter (bier), een Britse bierstijl
 Bitter (automerk), een automerk vernoemd naar de oprichter Erich Bitter

Personen:
 Kees Bitter, een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Pieter de Bitter, een 17e-eeuwse commandeur